Amerikai Egyesült Államok
 Drew (Georgia)
 Drew (Mississippi)
 Drew (Missouri)
 Drew (Oregon)
 Kanada
 Drew (Ontario)